Ruche o Ruché
 La Ruche – edificio storico di Parigi
 Ruché di Castagnole Monferrato, pronunciato ruké – vino rosso piemontese